Лев Николаевич Стесик (2 мая 1929 — 17 июня 2015) — российский физик, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (2000).

Биография 
Родился 2 мая 1929 г.

Окончил среднюю школу в г. Люберцы (1946), один курс Института тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова (1947) и физико-технический факультет МГУ (январь 1952, первый выпуск, специальность «химическая физика»).

С января 1952 г. работает в ИХФ АН СССР (РАН). В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изучение процессов, протекающих при детонации конденсированных взрывчатых веществ».

В июне 1960 г. переехал в Черноголовку и в декабре того же года назначен зав. лабораторией взрывчатых составов.

В 1971 г. защитил докторскую диссертацию, посвящённую термодинамическим расчетам и исследованию горения дисперсных металлов, обеспечивающих повышение энергетики твердых ракетных топлив.

Заслуженный деятель науки РФ (2000). В 1975 и 1981 гг. награждён орденами «Знак Почёта», в 1985 г. в составе коллектива присуждена Государственная премия СССР.

Умер 17 июня 2015 г. на рабочем месте.

Жена — Рашида Хафизовна Курбангалина, работала в ИХФ с 1941 г. до выхода на пенсию в 1977 г.

Источники 
 http://www.ism.ac.ru/sgv/spravka.html
 ГОРЕНИЕ И ВЗРЫВ том 12 номер 1 2019
 https://www.icp.ac.ru/media-store/STRUCTURE/OGV/FILES/Stesik_LN.pdf
 http://chgtown.ru/stesik/
 Черноголовская газета. № 19-20 (667—668) 13-20 мая 2004 года.

Выпускники МГУ